Hössjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hössjön (Almundsryds socken, Småland), sjö i Tingsryds kommun,  (42,3 ha)
Hössjön (Slätthögs socken, Småland), sjö i Alvesta kommun, 
Lill-Hössjön, sjö i Strömsunds kommun,  (32 ha)
Stor-Hössjön, sjö i Strömsunds kommun,  (1,21 km²)
Hössjön, Västerbotten, sjö i Umeå kommun,  (10,6 ha)

Se även
Hösjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn